Ла Пара има више значења:

 Ла Пара (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пара (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пара (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пара (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пара (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пара, Колмена и Парита (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пара, Ел Наранхо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пара (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пара (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пара (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пара (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пара (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пара (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику